Evolve (EP) - da banda de deathcore americana Chelsea Grin
Evolve (álbum) - da banda de pós-hardcore japonesa Coldrain
Evolve (jogo eletrônico) - de 2015
EVOLVE Wrestling - wrestling profissional americano

Desambiguação